Gaty ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gaty (1925–2019), französischer Comiczeichner
 Fatimata Gaty (* 1944), nigrische Pädagogin und Literaturwissenschaftlerin, siehe Fatimata Mounkaïla